La New Japan Cup es un torneo anual de la empresa de lucha libre New Japan Pro-Wrestling (NJPW) realizado por primera vez en el año 2005. Es exclusivo para luchadores categoría "Heavyweight". 
A diferencia del otro torneo más importante de la empresa: El G1 Climax, este torneo se realiza de una modalidad distinta, una que recuerda bastante al King of the Ring de la WWE o Torneo Rey de Reyes de la AAA:
 Todas las luchas son de eliminación directa.
 Todas las luchas no tienen límite máximo de tiempo. Se puede vencer por pin-fall, sumisión, Count-out o decisión del referí.
 Se comienza el torneo con 16 luchadores en la modalidad de octavos de final.
Desde la edición de 2006, el ganador del torneo, al igual que con el G1 Climax, recibiría una lucha titular, originalmente, por el Campeonato Peso Pesado de la IWGP. Sin embargo, a diferencia del G1 Climax, el actual Campeón Peso Pesado de la IWGP no podía participar en el torneo (en el caso de que el campeón ganara el G1 Climax, podría elegir al siguiente aspirante a su título). En 2014, el ganador podía elegir desafiar por el Campeonato Intercontinental de la IWGP en su lugar, mientras que en 2015, el Campeonato de Peso Abierto NEVER también era una opción; solo el ganador de la edición de 2014, Shinsuke Nakamura, eligió no competir por el campeonato máximo, desafiando al Campeón Intercontinental de la IWGP en su lugar. En 2020, debido a que Tetsuya Naito era tanto el Campeón Peso Pesado como Intercontinental de la IWGP, el ganador recibía un combate por ambos títulos, y en 2021, después de que los Campeonatos Peso Pesado y el Intercontinental se unificaran en un nuevo campeonato, el Campeonato Mundial Peso Pesado de la IWGP, este último se convirtió en el título por el que el ganador de la New Japan Cup desafiaría automáticamente; al igual que anteriormente con el Campeonato Peso Pesado de la IWGP, el Campeón Mundial Peso Pesado no puede competir en el torneo. Sin embargo, en 2022, volvió a ser un torneo de peso abierto y contó con todos los campeones de las divisiones heavyweight y junior heavyweight, incluido el Campeón Mundial Peso Pesado de la IWGP. La primera noche del torneo de 2022 vio al Campeón Mundial Peso Pesado de la IWGP enfrentarse al Campeón Peso Pesado Junior de la IWGP en la primera ronda, un combate que suele tener lugar en el NJPW Anniversary Event.

Lista de vencedores

Datos generales 
 Hirooki Goto es el luchador con mayor número de victorias, con 3, le siguen de cerca Hiroshi Tanahashi, Yuji Nagata, Kazuchika Okada y Zack Sabre Jr. con dos victorias.
 Durante todas las ediciones, el vencedor siempre retó al Campeón Peso Pesado de la IWGP, con la excepción de las ediciones de 2005 (que no tuvo premio) y 2014 (Shinsuke Nakamura decidió retar al Campeón Intercontinental de la IWGP).
 Solo tres luchadores extranjeros (no japoneses) han ganado el torneo: Giant Bernand de Estados Unidos en 2006; Zack Sabre Jr. en 2018 y 2022; y Will Ospreay en 2021, ambos del Reino Unido.
 La final del torneo que más tiempo ha durado fue la de Zack Sabre Jr. vs. Hiroshi Tanahashi en 2018, la cual duró 34:02, mientras que la lucha que menos ha durado fue la de Shinsuke Nakamura vs. Yuji Nagata en 2011 con 14:44.

Resultados

2011 

La edición 2011 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 6 de marzo al 20 de marzo de 2011. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP en el evento New Dimension ～Pray,Hope,Power～.

2012 

La edición 2012 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 1 de abril al 8 de abril de 2012. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP en Wrestling Dontaku 2012.

2013 

La edición 2013 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 11 de marzo al 23 de marzo. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP en el evento Invasion Attack 2013.

2014 

La edición 2014 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 15 de marzo al 23 de marzo. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP o al Campeón Intercontinental de la IWGP en el evento Invasion Attack 2014.

2015 

La edición 2015 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 5 de marzo al 15 de marzo. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP o al Campeón Intercontinental de la IWGP o al Campeón de Peso Abierto NEVER en el evento Invasion Attack 2015.

2016 

La edición 2016 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 3 de marzo al 12 de marzo en las ciudades de Tokio, Nagano, Tochigi, Kurihara y Aomori. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP o al Campeón Intercontinental de la IWGP o al Campeón de Peso Abierto NEVER en el evento Invasion Attack 2016.

2017 

La edición 2017 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 11 de marzo al 20 de marzo. A comparación de los anteriores torneos, esta edición fue la más larga por efectuarse en ocho eventos en el lapso de diez días. El luchador japonés Tomoaki Honma estaba anunciado para participar en el torneo, pero fue retirado del torneo después de que sufriera una lesión en la médula espinal, por lo que fue reemplazado por Yuji Nagata antes de que el torneo diera inicio. El vencedor del torneo podía usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP o al Campeón Intercontinental de la IWGP o al Campeón de Peso Abierto NEVER en el evento Sakura Genesis 2017.

2018 

La edición 2018 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 8 de marzo al 21 de marzo. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Peso Pesado de la IWGP o al Campeón Intercontinental de la IWGP o al Campeón de Peso Abierto NEVER en el evento Sakura Genesis 2018.

2019 

La edición 2019 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 8 de marzo al 24 de marzo. A diferencia de años anteriores, el vencedor del torneo sólo tuvo la opción de desafiar al Campeón Peso Pesado de la IWGP en el evento G1 Supercard. Además, este año contó con 32 participantes, doblando en cantidad de participantes a las ediciones de años anteriores, asimismo, marcó el debut de 7 luchadores en el torneo. David Finlay fue retirado del torneo antes de que diera inicio debido a una lesión en su hombro izquierdo, siendo reemplazado por Ryusuke Taguchi.

2020 

La edición 2020 de la "New Japan Cup" estaba planificada a llevarse a cabo entre el 4 de marzo al 21 de marzo. El vencedor del torneo podría usar su oportunidad para retar al Campeón Intercontinental y Peso Pesado de la IWGP por ambos títulos en el evento Sakura Genesis 2020. El torneo estaba programado para comenzar el día 4 de marzo pero todos los eventos de NJPW que tenían lugar entre los días 1 y 15 de marzo fueron cancelados como medida de precaución ante la epidemia de neumonía por coronavirus. El 10 de marzo, se anunció finalmente la cancelación del resto del torneo. El 9 de junio, se anunció el regreso de los eventos de NJPW luego de la pandemia de enfermedad por coronavirus, llevándose a cabo el torneo del 16 de junio al 11 de julio y con nuevos participantes, transformándolo en un torneo de peso abierto, es decir, con luchadores tanto de categoría Heavyweight como Junior Heavyweight. Esta vez, el vencedor del torneo usará su oportunidad de retar por ambos campeonatos en el evento Dominion.

2020 USA 

Durante la conferencia de prensa que presentó el nuevo programa semanal NJPW Strong que se transmitiría por NJPW World, también se anunció la realización de otra edición del torneo pero esta vez en Estados Unidos, la cual se llevaría a cabo entre el 7 de agosto al 21 de agosto, y el ganador recibiría una oportunidad por el Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la IWGP en un evento próximo.

2021 

La edición 2021 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 4 de marzo al 21 de marzo. El vencedor del torneo podría desafiar al inaugural Campeón Mundial Peso Pesado de la IWGP en el evento Sakura Genesis 2021. Los luchadores EVIL y Hiroshi Tanahashi avanzaron a octavos de final por ser el ganador de la edición anterior y el vigente Campeón de Peso Abierto NEVER respectivamente.

2021 USA 

La edición 2021 de la "New Japan Cup USA" se llevó a cabo entre el 9 de abril al 23 de abril. Durante el mes de marzo se disputaron combates clasificatorios para ingresar al torneo. El 3 de abril, fue anunciada la creación del Campeonato de Peso Abierto STRONG, y que el ganador del torneo se convertirá en el campeón inaugural.

2022 

La edición 2022 de la "New Japan Cup" se llevó a cabo entre el 2 de marzo al 27 de marzo. El vencedor del torneo podría desafiar al Campeón Mundial Peso Pesado de la IWGP en el evento Hyper Battle'22. El torneo contó con 48 participantes que incluían luchadores de las divisiones Heavyweight y Junior Heavyweight.

2023 

La edición 2023 de la "New Japan Cup" se llevará a cabo entre el 5 de marzo al 21 de marzo. El vencedor del torneo podrá desafiar al Campeón Mundial Peso Pesado de la IWGP en el evento Sakura Genesis 2023. El torneo contará con 24 participantes.

Véase también

Referencias 

Deporte en Tokio
PPVs de New Japan Pro Wrestling
Torneos de New Japan Pro Wrestling